Сергеев, Алексей Алексеевич:
 Сергеев, Алексей Алексеевич
 Сергеев, Алексей Алексеевич (род. 1930) — советский экономист, доктор экономических наук, профессор.